Сен-Кристо́ф-а-Беррі́, Сен-Крістоф-а-Беррі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Ам'єна, 39 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 165 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 431,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Кристоф-а-Беррі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф-а-Беррі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена